Die Liste der Mannschaftskader der Eliteserien (Schach) 2013/14 enthält alle Spieler, die für die norwegische Eliteserien im Schach 2013/14 gemeldet waren sowie deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Pro Mannschaft konnten maximal 20 Spieler gemeldet werden, allerdings schöpften nicht alle Vereine das Kontingent komplett aus. Der Asker Schakklubb meldete nur 12 Spieler, der SK 96 Bergen 13, der Moss Schakklub 14, SOSS Selvaagbygg 16 und die Black Knights Oslo 17. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der Akademisk Sjakklubb Oslo setzte 8 Spieler ein, während bei den Black Knights Oslo insgesamt 14 Spieler mindestens einen Wettkampf bestritten. Insgesamt kamen 108 Spieler zum Einsatz, von denen 13 an allen Wettkämpfen teilnahmen.
Punktbester Spieler mit 7,5 Punkten aus 8 Partien war Lars Oskar Hauge (Oslo Schakselskap), je 6,5 Punkte erzielten Espen Lie (Asker Schakklubb), Frode Olav Olsen Urkedal (Schakklubben av 1911) und Stig Gabrielsen (Bergens Schakklub), wobei Gabrielsen 8 Partien spielte, Lie und Urkedal je 9.
Mit Sebastian Mihajlov (Oslo Schakselskap), Kaido Külaots, Ludy Helsio Sousa (beide Vålerenga Sjakklubb), Joachim Birger Nilsen, Erik Eikeland (beide Bergens Schakklub), Pål Levang (Black Knights Oslo) und Eirik Sandal (SK 96 Bergen) erreichten sieben Spieler 100 %, wobei Külaots und Sandal je drei Partien spielten, Sousa, Nilsen und Eikeland je zwei, Mihajlov und Levang je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2013), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2013; BIH = Bosnien und Herzegowina, DEN = Dänemark, ENG = England, EST = Estland, HUN = Ungarn, IRL = Irland, IRQ = Irak, NOR = Norwegen, RUS = Russland, SRB = Serbien, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Oslo Schakselskap

Asker Schakklubb

Vålerenga Sjakklubb

Schakklubben av 1911

Akademisk Sjakklubb Oslo

Bergens Schakklub

Black Knights Oslo

SK 96 Bergen

SOSS Selvaagbygg

Moss Schakklub

Anmerkungen 
 Gemäß Punkt 6.6 des Reglements darf ein Spieler innerhalb von 14 Tagen nur für eine Mannschaft eines Vereines eingesetzt werden. Mit dem Vålerenga Sjakklubb und SOSS Selvaagbygg verstießen zwei Vereine gegen diese Bestimmung. Vålerenga hatte Ludy Helsio Sousa bereits am 9. März 2014 in der dritten Mannschaft aufgestellt, setzte ihn aber erneut am 21. und 22. März 2014 in der ersten Mannschaft ein, SOSS Selvaagbygg hatte Dag Sødtholt am 9. März 2014 in der dritten Mannschaft aufgestellt und setzte ihn erneut am 21. März 2014 in der ersten Mannschaft ein. Gemäß Punkt 6.7 des Reglements wurden die Partien der nicht spielberechtigten Spieler für diese verloren und für die Gegner gewonnen gewertet, zusätzlich wurde den Mannschaften dieser Spieler ein Brettpunkt abgezogen. Für die Einzelbilanzen werden die tatsächlich erspielten Ergebnisse berücksichtigt (Siege von Ludy Helsio Sousa gegen Ove Sævareid und Gustav Gudbrandsen, Remis von Dag Sødtholt gegen Hans Arild Runde).

Einzelnachweise

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Norwegischen Schachverband (norwegisch)
 Ergebnisse bei turneringsservice.sjakklubb.no

Schach (Norwegen)
Schach 2013
Schach 2014
Eliteserien Schach 2013